Red Alert steht für:
 Red Alert / Code Red, ein Alarmzustand
 Red Alert, Oi!-/Punk-Band
 Red Alert (deutsch: Bei Rot: Alarm!, 1958), Roman von Peter George
 ehemaliger Name der Band Steelheart
 Originaltitel von Großalarm (Film)
 Installation von Hito Steyerl, siehe Hito Steyerl #Red Alert
 Originaltitel von Command & Conquer: Red Alert, einem Echtzeitstrategiespiel

Siehe auch:
 Alarmstufe Rot (Begriffsklärung)
 Code Red (Begriffsklärung)